Spudaeus är ett släkte av steklar som beskrevs av Johannes von Nepomuk Franz Xaver Gistel 1848. Spudaeus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Spudaeus